Караславов (женската форма: Караславова) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:
 Караславов
 Асен Караславов (1980) – български футболист
 Георги Караславов (1904 – 1980) – български писател, белетрист и драматург
 Слав Георгиев Караславов (1932 – 2000) – български писател, сценарист и журналист
 Слав Христов Караславов (1932 – 2002) – български писател и поет
 Караславова
 Жечка Караславова – българска преводачка

Български фамилни имена